Víctor Merino Jiménez és un gran aficionat a l'aviació que ha avionitzat un motor Citroën i ha construït altres màquines voladores. En èpoques posteriors a l'any 1980, ha construït diversos ultralleugers, i ha retocat com a mínim dos motors per aquest menester. Un dels motors modificats per Merino és un Citroën 2CV, del qual s'han extret els elements no necessaris com la refrigeració forçada, els col·lectors d'admissió i escapament, el volant d'inèrcia, i se li han fet alguns retocs per alleugerir-ne el càrter. També s'aprecia que fa servir dos carburadors, i escapament lliure.

Vegeu també 
 Citroën (aviació)
 Citroën 2CV
 Llista de motors d'aviació fabricats a Espanya

Referències 

Motors d'aviació
Enginyers espanyols